Шкода може да се отнася за:

 Емил Шкода (Emil Škoda, 1839 – 1900) – чешки инженер, основател на групата от предприятия Škoda
 Шкода – чешка машиностроителна група от предприятия, прекратила дейността си през 1999 г.
 Doosan Škoda Power – дъщерно дружество на Doosan Group, със седалище в Пилзен, Чехия
 Шкода Ауто – чешки производител на леки автомобили, от 1991 г. част от немския концерн Volkswagen Group
 Škoda Transportation – чешка инженерингова компания, която произвежда железопътни превозни средства, със седалище в Пилзен, Чехия
 Škoda Works – чешки производител на въздухоплавателни средства, пистолети, локомотиви и трамваи, със седалище в Пилзен, Чехия
 Škoda Motorsport – подразделение на Škoda Auto, занимаващо се с моторни спортове
 Шкода Гран При (Škoda Grand Prix) – турнири за световната ранглиста по снукър, провеждан през сезоните 1993/94, 1994/95 и 1995/96 г.
 Škoda Xanthi – футболен клуб от град Ксанти, Гърция
 шкода или шкота е дума, някога съществувала в руски език, днес с ограничена, местна употреба; синоним е на думите жалко, вреда, ущърб, щета, разрушение, кич, глезотия, зло, палаво дете и други. Съществува в западнославянските (škoda), а също в беларуския и украински езици
 Шкода 105 Л – българска музикална формация от град Велико Търново